Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2002 года прошёл с 6 по 10 августа на олимпийском стадионе в Радесе, Тунис. В соревнованиях приняли участие 417 легкоатлетов из 42 стран.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Чемпионаты Африки в 2002 году
Чемпионаты Африки в Тунисе
Спорт в Тунисе в 2002 году
2002 год в лёгкой атлетике
Август 2002 года